Parvenets peut désigner :
en bulgare (le nom étant écrit Първенец) :
Parvenets, village bulgare de l'obchtina de Rodopi, situé dans l'oblast de Plovdiv ;
Parvenets, village bulgare de l'obchtina de Straldja, situé dans l'oblast de Yambol.